Dit is een lijst van planetoïden 49601-49700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49601) - || 1999 FG22|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49602) - || 1999 FH24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49603) - || 1999 FC25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49604) - || 1999 FP25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49605) - || 1999 FE26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49606) - || 1999 FU27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49607) - || 1999 FC28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49608) - || 1999 FX28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49609) - || 1999 FO29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49610) - || 1999 FY29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49611) - || 1999 FV30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49612) - || 1999 FA31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49613) - || 1999 FS32|| 23 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (49614) - || 1999 FB39|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49615) - || 1999 FW41|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49616) - || 1999 FY42|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49617) - || 1999 FJ43|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49618) - || 1999 FC44|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49619) - || 1999 FU46|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49620) - || 1999 FH51|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (49621) - || 1999 GL || 6 april 1999 || P. G. Comba
|-
| (49622) - || 1999 GO3|| 9 april 1999 || K. Korlević
|-
| (49623) - || 1999 GB5|| 7 april 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (49624) - || 1999 GR10|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (49625) - || 1999 GS10|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (49626) - || 1999 GL16|| 9 april 1999 || LINEAR
|-
| (49627) - || 1999 GP16|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (49628) - || 1999 GV16|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (49629) - || 1999 GF20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (49630) - || 1999 GB21|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (49631) - || 1999 GA23|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (49632) - || 1999 GV37|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (49633) - || 1999 GC38|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (49634) - || 1999 GS41|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (49635) - || 1999 GA47|| 6 april 1999 || LONEOS
|-
| (49636) - || 1999 HJ1|| 16 april 1999 || LINEAR
|-
| (49637) - || 1999 HO8|| 16 april 1999 || LINEAR
|-
| (49638) - || 1999 HK9|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (49639) - || 1999 JJ17|| 15 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (49640) - || 1999 JH19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49641) - || 1999 JX25|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49642) - || 1999 JK26|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49643) - || 1999 JH31|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49644) - || 1999 JJ33|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49645) - || 1999 JU34|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49646) - || 1999 JX34|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49647) - || 1999 JW37|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49648) - || 1999 JR45|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49649) - || 1999 JC46|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49650) - || 1999 JH61|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49651) - || 1999 JR66|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49652) - || 1999 JW81|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49653) - || 1999 JO85|| 15 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49654) - || 1999 JV85|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49655) - || 1999 JY87|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49656) - || 1999 JK92|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49657) - || 1999 JH99|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49658) - || 1999 JK105|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49659) - || 1999 JC118|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49660) - || 1999 JU130|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49661) - || 1999 JH138|| 8 mei 1999 || LINEAR
|-
| (49662) - || 1999 KC3|| 17 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (49663) - || 1999 LV4|| 8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (49664) - || 1999 MV || 22 juni 1999 || CSS
|-
| (49665) - || 1999 NL2|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (49666) - || 1999 NZ57|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (49667) - || 1999 OM2|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (49668) - || 1999 OP2|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (49669) - || 1999 RZ30|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (49670) - || 1999 RZ33|| 10 september 1999 || LINEAR
|-
| (49671) - || 1999 RP46|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (49672) - || 1999 RM103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (49673) - || 1999 RA215|| 13 september 1999 || D. Davis, B. J. Gladman, C. Neese
|-
| (49674) - || 1999 SB5|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (49675) - || 1999 SW27|| 18 september 1999 || LINEAR
|-
| (49676) - || 1999 TZ2|| 2 oktober 1999 || CSS
|-
| (49677) - || 1999 TB3|| 4 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (49678) - || 1999 TQ7|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49679) - || 1999 TZ7|| 6 oktober 1999 || Črni Vrh
|-
| (49680) - || 1999 TN9|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (49681) - || 1999 TN25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49682) - || 1999 TT29|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49683) - || 1999 TX70|| 9 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (49684) - || 1999 TH137|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49685) - || 1999 TT145|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49686) - || 1999 TP154|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49687) - || 1999 TQ178|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49688) - || 1999 TO198|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49689) - || 1999 TM200|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49690) - || 1999 TB212|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49691) - || 1999 TJ230|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (49692) - || 1999 UB7|| 29 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (49693) - || 1999 UR10|| 31 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (49694) - || 1999 US41|| 18 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (49695) - || 1999 UF42|| 20 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (49696) - || 1999 UW42|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (49697) - || 1999 UK52|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (49698) Váchal || 1999 VA || 1 november 1999 || Kleť
|-
| (49699) Hidetakasato || 1999 VZ || 3 november 1999 || H. Abe
|-
| (49700) Mather || 1999 VN1|| 1 november 1999 || E. W. Elst, S. I. Ipatov|}

Planetoïdenlijsten